Slovo Körner, Koerner nebo Körnerová má více významů:

příjmení
 Bettina Körner (provdaná Wulffová; * 1973) – bývalá první dáma Německa
 Eduard Koerner (Körner; 1863–1933) – český advokát a politik
 Gerhard Körner (* 1941) - východoněmecký fotbalista
 Hana Marie Körnerová (* 1954) – česká spisovatelka
 Hildegard Körnerová (1959) – východoněmecká atletka
 Jan Körner (1788–1883) – rektor českobudějovického biskupského semináře
 Lara Joy Körnerová (* 1978) – německá filmová, televizní a divadelní herečka
 Oskar Körner (1875–1923) – německý obchodník, nacista, který zahynul při Pivnicovém puči
 Reinhold Körner (1803–1873) – rakouský politik, poslanec Říšské rady, starosta Lince
 Stephan Körner (1913–2000) – britský filosof
 Vladimír Körner (1939) – český prozaik
 Theodor Körner (básník) (1791–1813) – německý básník a voják
 Theodor Körner (1873–1957) – rakouský prezident

místa
 Körner (Durynsko) – obec v německé spolkové zemi Durynsko
 Körnerův dub – více stromů

podobné příjmení
 Kerner

Německá příjmení
Židovská příjmení